Figlie di Sant'Anna, di Calcutta
Figlie di Sant'Anna, di Piacenza
Figlie di Sant'Anna, di Ranchi